Domfront (Orne) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Domfront (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia